El término Jubula puede referirse a:

 Jubula, un género de aves Strigiformes de la familia Strigidae.

 Jubula, un género de musgo de la familia Jubulaceae